Fotboll vid panamerikanska spelen 1995 spelades i Mar del Plata, Argentina under perioden 10-24 mars 1995. 12 lag deltog, och titelförsvararna USA fick respas i första omgången. Efter den preliminära omgången följde en andra omgång.

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Slutomgång

Upplägg

Kvartsfinaler

<small>Honduras vann med 8-7 på straffar; målvakten Milton Flores (Honduras) räddade tre straffar och sparkade själv in den avgörande straffen</small>

Semifinaler

<small>Arley Betancourt (COL) utvisades efter att ha slagit domaren Ronald Gutierrez  i ansiktet; han stängdes av på ett års tid </small>

Match om tredje pris

Final

Trupper

Argentina

Carlos Bossio
Roberto Ayala
Rodolfo Arruabarrena
Javier Zanetti
Jorge Jimenez
Pablo Rotchen
Ariel Ortega

Roberto Monserrat
Sebastián Rambert
Marcelo Gallardo
Christian Bassedas
Javier Lavallen
Juan Pablo Sorín
Pablo Paz

Claudio Husain
Diego Cagna
Hernán Crespo
Guillermo Barros Schelotto

Huvudtränare
Daniel Passarella

Honduras

Milton Flores
Jose Luis Pineda
Amado Guevara
Nicholas Suazo
Carlos Pavon
Luis Oseguera
Jose Francisco Castro
Arnold Cruz
Edgar Sierra

José Luis López
Romero Ramos
Cabrera
Héctor Bustillo
Luis Perdomo Bulnes
Amado
Medina
Oscar Lagos

Källor
 
 RSSSF archive
 Argentinas olympiska kommitté

Panamerikanska spelen
1995
Panamerikanska spelen 1995
Panamerikanska spelen 1995